

Astronomia 
 8789 Effertz – asteroide della fascia principale

Persone 
 Josef Effertz – politico tedesco
 Horst Effertz – ex vogatore tedesco
 Otto Effertz – economista tedesco